Parlamentarisk församling kan syfta på:

Parlament – en lagstiftande församling med ledamöter som representerar väljarna i en parlamentarisk demokrati
Parlamentarikerförsamling – en politisk församling där parlamentariker som representerar medlemsstaterna i en mellanstatlig organisation

Se även
Parlamentarism